

Toponymes 
Le Parisis, ou plaine de France ou pays de France, est une région naturelle de l'Île-de-France.
La Communauté d'agglomération du Parisis est une communauté de communes du département du Val-d'Oise, dont la commune la plus peuplée est Franconville.
Les buttes du Parisis sont un ensemble de buttes boisées dominant la Seine et la vallée de Montmorency dans le Val-d'Oise.
Cormeilles-en-Parisis est une commune du Val-d'Oise. 
Fontenay-en-Parisis est une commune du Val-d'Oise.
 Villeparisis est une commune de Seine-et-Marne.

Histoire 
Les Parisis ou Parisii étaient un peuple gaulois qui a donné son nom à la ville de Paris et à la région du Parisis.

Personnalités 

Pierre-Louis Parisis (1795-1866) est un évêque français du  connu pour ses travaux liturgiques sur le missel romain.
Albert Parisis (1910-1992) est un homme politique belge.
Jean-Marc Parisis (né en 1962) est un écrivain et journaliste français.